Als Jocs Olímpics d'Hivern de 2010 celebrats a la ciutat de Vancouver (Canadà) es disputà una prova de 15 quilòmetres d'esquí de fons en categoria femenina en la modalitat de persecució, que unida a la resta de proves conformà el programa oficial dels Jocs.

La prova consistí en la realització de 7,5 km. d'esquí de fons en estil clàssic i 7,5 km. en estil lliure. Entre els dos recorreguts s'establí una zona per a realitzar el canvi d'esquís.

Aquesta prova es realitzà el 19 de febrer de 2010 a les instal·lacions esportives del Whistler Olympic Park. Participaren un total de 68 esquiadores de 25 comitès nacionals diferents.

Resum de medalles

Resultats 

NF: no finalitzà

Enllaços externs 
  www.olympic.org - Cercador olímpic
  www.sports-reference.com - Esquí de fons 2010: 15 km. femenins persecució 
  www.vancouver2010.com - Esquí de fons 2010: 15 km. femenins persecució

Esquí de fons als Jocs Olímpics d'hivern de 2010